Patagopelta cristata es la única especie conocida del género extinto Patagopelta ( "escudo patagónico")  de dinosaurio tireóforo nodosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 75 a 70  millones de años desde el Campaniense al Maastrichtiense, en lo que es hoy Sudamérica. Los restos fósiles son proveniente de la Formación Allen en Argentina y es conocido a partir de un esqueleto parcial.

Descripción
Patagopelta es un anquilosaurio muy pequeño, comparable en tamaño al nodosáurido enano Struthiosaurus, de unos 2 metros de largo. Un fémur encontrado tiene una longitud de solo 25 centímetros. Patagopelta se distingue por altas crestas en los elementos laterales de las placas del cuello y una cresta alta, el borde de un grupo de músculos, en la parte anterior del fémur. En las placas del cuello, los elementos exteriores tienen altas crestas o quillas con una sección transversal triangular. La quilla del elemento exterior inferior es más larga y ligeramente inclinada hacia adelante.

Descubrimiento e investigación 
El material fósil de Patagopelta fue encontrado en sedimentos de la Formación Allen, en la localidad Salitral Moreno, cerca de General Roca, Provincia de Río Negro, Argentina. Esta localidad data del Campaniense superior al Maastrichtiense inferior del período Cretácico superior. Los primeros restos fueron descritos en 1996 y aparecían a menudo en la literatura como el "anquilosaurio argentino". El material fósil consta de varios osteodermos, un diente, vértebras dorsales y caudales y fémures. El espécimen holotipo de Patagopelta, MPCA-SM-78, está representado por un elemento de medio anillo cervical.

Nuevos restos descritos en 2022 permitieron que Patagopelta cristata fuera descrito como un nuevo género y especie de dinosaurio nodosaurinos por Facundo Riguetti, Xabier Pereda-Suberbiola, Denis Ponce, Leonardo Salgado, Sebastián Apesteguía, Sebastián Rozadilla y Victoria Arbour. El nombre genérico, "Patagopelta", se deriva de "Patago", en referencia al descubrimiento del taxón en la Patagonia argentina, y de la palabra griega "pelta", que significa "escudo". El nombre específico, "cristata", significa "con cresta" en latín, en referencia a las grandes crestas en sus osteodermos cervicales y fémur.

Clasificación 
En sus análisis filogenéticos, Riguetti et al. (2022) recuperó a Patagopelta como miembro de Nodosaurinae, dentro de un clado de nodosáuridos enteramente norteamericanos de mediados del período Cretácico, en contraste con análisis previos que lo recuperaron en los Panoplosaurini. En cualquier caso, sugiere que los nodosáuridos fueron parte de un evento de migración de la fauna de América del Norte hacia América del Sur.

Filogenia
El cladograma a continuación muestra los resultados de sus análisis filogenéticos.

Paleoecología

Patagopelta se conoce de la Formación Allen del Cretácico Superior de la Provincia de Río Negro, Argentina. Muchos otros dinosaurios, incluidos los titanosaurianos, Aeolosaurus, Bonatitan, Menucocelsior, Panamericansaurus, Pellegrinisaurus,y Rocasaurus, hadrosáuridos comoBonapartesaurus, Kelumapusaura, y Lapampasaurus, los abelisáuridos, Niebla y Quilmesaurus, el dromeosáurido Austroraptor, y el alvarezsaurido Bonapartenykus, han sido nombrados a partir de la formación. Además compartía la formación con aves como Lamarqueavis y Limenavis, pterosaurios como Aerotitan, rincocéfalos como Lamarquesaurus, plesiosaurios como Kawanectes, y mamiferos dryolesteoides y gondwanaterios.

Referencias 

Fósiles de Argentina
Ankylosauria
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar